Kłosów ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Kłosów (Mieszkowice), Dorf der Gmina Mieszkowice in der Woiwodschaft Westpommern
 Kłosów (Wiązów) (dt. Klosdorf), Dorf der Gmina Wiązów in der Woiwodschaft Niederschlesien